Cottonmouth, nome comune inglese del serpente velenoso Agkistrodon piscivorus, (chiamato in italiano mocassino d'acqua).
Cottonmouth, nome in codice di O-Ren Ishii, personaggio immaginario  del film Kill Bill: Volume 1 (tradotto in italiano come mocassino acquatico).
Cottonmouth, canzone del gruppo rock Melvins, contenuta nell'album Stag
Cottonmouth, nome di due supercriminali della Marvel Comics